Die Liste der Stadtpräsidenten von Genf listet chronologisch alle Stadtpräsidenten der Stadt Genf (Schweiz) auf.

Titel und Funktion des Stadtpräsidenten 
Der Stadtpräsident trägt in der französischen Sprache den Titel maire de Genève. Seine Funktion besteht darin, den Stadtrat () zu präsidieren und ebenfalls Sitzungen zu leiten.

Die Stadtpräsidenten

Erklärungen der Titel 
 Amtsjahr: das jeweilige Amtsjahr des Präsidenten
 Name: der Name des Politikers

Liste

Siehe auch

Weblinks 
 Webseite der amtierenden Stadtpräsidentin von Genf (französisch)
 Stadtpräsidenten von Genf seit 1842 auf der Website der Stadt Genf (französisch; PDF, 21 kB)

 
Genf
Stadtprasidenten Genf